

Geografia
Deserto Sevier – zona desertica dello Utah centro-occidentale, negli Stati Uniti d'America
Sevier – fiume dello Utah
Lago Sevier – lago dello Utah

Persone
Corey Sevier – attore canadese

Pagine correlate
Contea di Sevier